Rasmus Paludan er navnet på flere personer:
 Rasmus Paludan (født 1982) – dansk advokat og partileder af partiet Stram Kurs
 Rasmus Paludan (biskop) (1702-1759) – norsk biskop